

Чоловіки 
 Савіцький Борис Борисович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Савицький В'ячеслав (1902—1965) — генетик і селекціонер родом з Кубанщини.
 Савицький Валентин Вікторович — український політик.
 Савицький Василь Миколайович — доктор медицини, професор.
 Савицький Віктор Миколайович (25 квітня 1948 року) — український гідрохімік, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Савицький Володимир Дем'янович (1967—2022) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Савицький Георгій Костянтинович (1887—1949) — російський живописець.
 Савицький Євген Якович — двічі Герой Радянського Союзу.
 Савицький Йосип Миколайович (1926, Жванець — 1995, Бузулук) — інженер-геолог, кавалер ордена Трудового Червоного Прапора (1974).
 Савицький Костянтин Амосович — заслужений діяч наук УРСР, знавець вирощування гречки.
 Савицький Костянтин Аполлонович (1844—1905) — російський живописець.
 Савицький (Савінський, Савинський) Леонід (пом. лютий 1918 року) — сотник Армії УНР
 Савицький Микола Петрович (1867–1941, Прага) — голова чернігівської губернської земської управи, член Державної Ради Російської імперії по виборах.
 Савицький Михайло Андрійович (1922, Звенячі, — 2010, Мінськ) — радянський та білоруський живописець, Герой Білорусі.
 Савицький Олександр Валерійович — радянський/український хокеїст, захисник.
 Савицький Омелян Михайлович — український педагог.
 Савицький Петро Анатолійович (1972—2014) — прапорщик Міністерства внутрішніх справ України, загинув від обстрілу терористами на КПП «Биківня».
 Савицький Петро Миколайович — географ, економіст, геополітик, культуролог, філософ.
 Савицький Роман (1907, Сокаль — 1960, Філадельфія) — український піаніст, педагог.
 Савицький Роман Януарійович (1904, Бачина — 1974, Моршин) — український самодіяльний композитор.
 Савицький Сергій Федорович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Савицький Сільвестр — російський та колумбійський комуніст.
 Савицький Степан (близько 1684–1751) — військовий канцелярист, лубенський полковий писар
 Савицький Юліан Феліксович — член ОУН, диктор Львівської радіостанції ім. Є. Коновальця.
 Савіцький Юрій Миколайович (1984—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Жінки 
 Савицька Анна (*1980) — скрипалька українського походження.
 Савицька Галина Омелянівна (1922—2003) — референт пропаганди Яворівського надрайонного проводу ОУН, поетеса, член національної спілки письменників України, лицар Срібного хреста заслуги УПА.
 Савицька Іванна Олександрівна (1914) — дитяча письменниця.
 Савицька Лариса Володимирівна (*1961) — жінка, що вижила після авіакатастрофи і падіння з висоти 5200 метрів.
 Савицька Наталія Владиславівна (1955—2015) — викладач Львівської консерваторії, професор.
 Савицька Олена Іванівна (1901—1986) — генетик-ембріолог.
 Савицька Олена Вікторівна (*1977) — український географ-геоеколог, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Савицька Світлана Євгенівна (*1948) — льотчик-космонавт СРСР, двічі Герой Радянського Союзу (1982, 1984).
 Савицька Стефанія (1891—1977) — українська громадська діячка, активістка жіночого руху, економіст.
 Савицька Ольга (1885—1971) — галицька педагогиня, науковий працівник Львівського Державного музею етнографії та художнього промислу АН УРСР.

 Козак-Савицька Ірина (1925—2015) — член ОУН з гімназичних часів, провідниця жіночої мережі ОУН Львівщини. Зв'язкова Романа Шухевича, лицар Хреста Бойової Заслуги. Голова Крайового Українського Червоного Хреста.

Див. також 
 Савицькі

Українські прізвища
Польські прізвища